Dominancia sexual puede hacer referencia a:
Dominancia masculina
Dominancia femenina
Dominación y sumisión